Mistrzostwa Afryki w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2021 (oficjalnie 2021 Men's African Nations Volleyball Championship) – 23. edycja siatkarskich mistrzostw Afryki zorganizowana przez Afrykańską Konfederację Piłki Siatkowej (CAVB) w dniach 7-14 września 2021 roku w Rwandzie. Wzięło w niej udział 16 reprezentacji. Wszystkie mecze rozgrywane były w Kigali Arenie w Kigali.

Jedenasty raz mistrzostwo Afryki zdobyła reprezentacja Tunezji, która w finale pokonała reprezentację Kamerunu, broniąc tym samym tytuł sprzed dwóch lat.

Obiekt sportowy 
Wszystkie mecze rozgrywane były w Kigali Arenie oraz Petit Stade w Kigali.

Drużyny uczestniczące 
W Mistrzostwach Afryki 2021 udział wzięło 16 reprezentacji. Do turnieju zakwalifikowała się również reprezentacja Gwinei, ale zrezygnowała z udziału z powodu puczu w kraju.

System rozgrywek 
W Mistrzostwach Afryki 2021 uczestniczyło 16 drużyn. Rozlosowane zostały do czterech grup (A, B, C i D). W każdej grupie znalazły się po 4 zespoły. Rozegrają one między sobą po jednym spotkaniu. Dwie najlepsze drużyny z każdej z grup uzyskają awans do ćwierćfinałów, zespoły z miejsc 3-4 w poszczególnych grupach przystąpią do rywalizacji o miejsca 9-16.

Pary ćwierćfinałowe powstaną na podstawie następującego klucza:
 A1–D2,
 C1–B2,
 D1–A2,
 B1–C2.

Zwycięzcy ćwierćfinałów zagrają w półfinałach, natomiast przegrani zagrają w półfinałach rywalizacji o miejsca 5-8. 

Zwycięzcy półfinałów zagrają w meczu o mistrzostwo, natomiast przegrani - w meczu o 3. miejsce.

Zwycięzcy półfinałów rywalizacji o miejsca 5-8 zagrają w meczu o 5. miejsce, natomiast przegrani - w meczu o 7. miejsce.

Pary ćwierćfinałowe meczów o miejsca 9-16 powstaną według następującego klucza:
 A3–D4,
 C3–B4.
 D3–A4,
 B3–C4.

Zwycięzcy powyższych par zagrają w półfinałach rywalizacji o miejsca 9-12, natomiast przegrani zagrają w półfinałach rywalizacji o miejsca 13-16. 

Zwycięzcy półfinałów rywalizacji o miejsca 9-12 zagrają w meczu o 9. miejsce, natomiast przegrani - w meczu o 11. miejsce.

Zwycięzcy półfinałów rywalizacji o miejsca 13-16 zagrają w meczu o 13. miejsce, natomiast przegrani - w meczu o 15. miejsce

Składy drużyn

Losowanie grup 
Losowanie grup Mistrzostw Afryki 2021 odbyło się 6 września 2021 roku w Kigali. Gospodarz – Rwanda – oraz drużyny z najlepszej ósemki poprzednich mistrzostw kontynentu biorących udział w turnieju – Tunezja (1. miejsce), Kamerun (2. miejsce), Egipt (4. miejsce), Maroko (5. miejsce) i Demokratyczną Republiką Konga (8. miejsce) – zostały przypisane do czterech grup metodą serpentyny. Pozostali uczestnicy turnieju trafili do poszczególnych grup na drodze losowania.

Faza grupowa 
Wszystkie godziny według strefy czasowej UTC+02:00.

Grupa A 
Tabela

Wyniki spotkań

|-
|colspan=14 bgcolor=f6f6f6|

|-
|colspan=14 bgcolor=f6f6f6|

Grupa B 
Tabela

Wyniki spotkań

|-
|colspan=14 bgcolor=f6f6f6|

|-
|colspan=14 bgcolor=f6f6f6|

Grupa C 
Tabela

Wyniki spotkań

|-
|colspan=14 bgcolor=f6f6f6|

|-
|colspan=14 bgcolor=f6f6f6|

Grupa D 
Tabela

Wyniki spotkań

|-
|colspan=14 bgcolor=f6f6f6|

|-
|colspan=14 bgcolor=f6f6f6|

*reprezentacja Tanzanii została zdyskwalifikowana przez CAVB za niedopełnienie zobowiązań finansowych. Wszystkim przeciwnikom na turnieju przyznano walkowery, a Tanzania zakończyła mistrzostwa na ostatnim, 16. miejscu.

Faza pucharowa 
Wszystkie godziny według strefy czasowej UTC+02:00.

Mecze o miejsca 1-8

Drabinka

Ćwierćfinały

Półfinały rywalizacji o miejsca 5-8

Półfinały

Mecz o 7. miejsce

Mecz o 5. miejsce

Mecz o 3. miejsce

Finał

Mecze o miejsca 9-16

Drabinka

Ćwierćfinały rywalizacji o miejsca 9-16

Półfinały rywalizacji o miejsca 13-16

Półfinały rywalizacji o miejsca 9-12

Mecz o 15. miejsce

Mecz o 13. miejsce

Mecz o 11. miejsce

Mecz o 9. miejsce

Klasyfikacja końcowa

Nagrody indywidualne

Zobacz także 

 Mistrzostwa Afryki w Piłce Siatkowej Kobiet 2021

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Mistrzostwa Afryki w piłce siatkowej
2021 w piłce siatkowej
2021 w Afryce